Il National Invitation Tournament 1940 fu la terza edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Colorado at Boulder; miglior giocatore della manifestazione fu Bob Doll.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Frosty Cox

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1940
1940